Bernstorff har flere betydninger:

 Bernstorff (adelsslægt) – adelsslægt fra Mecklenburg og Danmark, opkaldt efter byen Bernstorf og bl.a. omfattende:
 J.H.E. Bernstorff – dansk statsmand
 Andreas Peter Bernstorff – dansk statsmand, nevø af J.H.E. Bernstorff
 Christian Bernstorff – dansk statsmand, søn af Andreas Peter Bernstorff
 Bernstorff Slot – især tidligere slet og ret kaldt Bernstorff
 Bernstorff Division – en division under Det Danske Spejderkorps
 Bernstorffs Palæ i København
 Bernstorffsvej i Gentofte Kommune
 Bernstorffsgade i København
 Bernstorffsminde på Fyn
 Bernstorffsminde Efterskole
 Bernstorffsparken
 Bernstorffstøtten ved Lyngbyvej (1783 af Johannes Wiedewelt)

Nedertyske efternavne
Danske efternavne